Нариманов — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Нариманов, Георгий Степанович (Нариманян Георгий Степанович; 1922—1983) — советский учёный и военный деятель.
 Нариманов, Музаффар Акпер оглы (1897—1938) — азербайджанский революционер, советский партийный и государственный деятель.
 Нариманов, Наджаф Нариман оглы (1919—1943) — участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы. Сын Наримана Нариманова.
 Нариманов, Нариман Наджаф оглы (1870—1925) — азербайджанский советский государственный и партийный деятель, писатель, публицист.
 Нариманов, Николай Порисламович (род. 1958) — советский хоккеист
 Нариманов, Турал Мобил оглы (род. 1989) — азербайджанский футболист.
 Нариманов, Фурман (род. 1970) — советский и азербайджанский футболист.
 Нариманов — псевдоним китайского коммуниста Юй Сюсуна (1899—1938).

Топоним

Белоруссия 
 Нариманов — упразднённый посёлок в Хвойникском районе Гомельской области.

Россия 
 Нариманов — город в Астраханской области.
 Нариманов — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.

Узбекистан 
 Нариманов — название города Бектемир в 1981—1990 годах. С 1990 года — Бектемирский район Ташкента.

См. также 
 Нариманово